Ме́рчант (Merchant) — английская фамилия. Известные носители:
 Мерчант, Вероника (род. 1967) — мексиканская актриса.
 Вивьен Мерчант (1929—1982) — британская актриса.
 Мерчант, Джей (род. 1982) — австралийский кёрлингист и тренер.
 Мерчант, Исмаил (1936—2005) — продюсер, режиссёр.
 Мерчант, Пана (имя при рождении Панайо́та Папагеорги́у; род. 1943) — канадский политик-либерал, сенатор от провинции Саскачеван.
 Мерчант, Стивен (род. 1974) — британский сценарист, радиоведущий, комик и актёр.
 Мерчант, Тамзин (род. 1987) — британская актриса.
 Мерчант, Ясин (род. 1966) — индийский профессиональный игрок в снукер.

См. также 
 Мерчант (сервис)